AFX – abbreviazione di Application Framework eXtensions, vecchio nome di Microsoft Foundation Classes
 AFX – uno degli pseudonimi di Richard D. James, meglio noto come Aphex Twin
 AFX – Afrix (AFX), una valuta futura pianificata in Africa centrale.